Euornithes (din grecescul ευόρνιθες/euórnithes care înseamnă „păsări adevărate”) este un grup natural care include cel mai recent strămoș comun al tuturor aviarelor mai apropiate de păsările moderne decât de Sinornis.

Descriere
Clarke și colab. (2006) au descoperit că cei mai primitivi euornitieni cunoscuți (Yanornithiformes) aveau caracteristici avansate și primitive. Aceste specii au păstrat trăsături primitive, cum ar fi coastele de burtă și o simfiză pubiană. Ei au aratat, de asemenea, primul pe deplin modern pigostil, iar specimenul tip al Yixianornis (IVPP 13631) păstrează opt pene alungite de la coadă într-un aranjament modern. Nu se cunosc pigostili mai timpurii care să păstreze un evantai de pene de acest fel; în schimb, aceștia prezintă doar o mulțime de pene scurte sau penaj pereche.

Clasificare
Cladograma de mai jos urmărește rezultatele unei analize filogenetice de Lee și colab., 2014:

Note

Legături externe

Euornithes